Haukkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Haukkasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jämsä),  (4 ha)
2. Haukkasaari (ö i Finland, Södra Österbotten, Järviseutu),  (0 ha)
3. Haukkasaari (ö i Äänekoski, Paatela),  (1 ha)
4. Haukkasaari (ö i Sumiainen),  (1 ha)
5. Haukkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,72, long 28,65),  (38 ha)
6. Haukkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,43, long 28,79),  (1 ha)
7. Haukkasaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,33, long 23,69),  (7 ha)
8. Haukkasaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland, lat 61,86, long 23,97),  (5 ha)
9. Haukkasaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland), Tavastehus,  (2 ha)
10. Haukkasaari (ö i Finland, Södra Österbotten, Kuusiokunnat, lat 62,67, long 24,11),  (0 ha)
11. Haukkasaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,02, long 27,69),  (13 ha)
12. Haukkasaari (ö i Finland, Södra Österbotten, Kuusiokunnat, lat 62,64, long 24,38),  (0 ha)
13. Haukkasaari (ö i Finland, Norra Savolax), Inre Savolax,  (2 ha)
14. Haukkasaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,13, long 27,32),  (0 ha)
15. Haukkasaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,13, long 26,19),  (1 ha)
16. Haukkasaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (1 ha)
17. Haukkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,91, long 28,79),  (14 ha)
18. Haukkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel),  (2 ha)
19. Haukkasaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra),  (2 ha)
20. Haukkasaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors),  (0 ha)
21. Haukkasaari (ö i Finland, Lappland), Tunturi-Lappi, 
22. Haukkasaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 60,60, long 26,55),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar